Бистшиця:

Населені пункти та їхні частини

 Бистшиця — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бистшиця — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бистшиця — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бистшиця — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Бистшиця — село в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Бистшиця — село в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Бистшиця — село в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бистшиця — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Бистшиця — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Бистшиця — частина села Стадники в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бистшиця — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

 Бистшиця-Клодзька — місто в південно-західній Польщі, на річці Ниса-Клодзька.

 Інше
  Бистшиця — річка в південно-західній Польщі, в Нижньосілезькому воєводстві, ліва притока річки Одри.

Див. також 
 Бистриця

Примітки